Dobrzyca (powiat Pilski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pilski
 Dobrzyca (powiat Pleszewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Dobrzyca (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Dobrzyca (powiat Koszaliński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Koszaliński
 Dobrzyca (powiat Wałecki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Wałecki